Stade Mandji – klub piłkarski powstały w 1962 w mieście Port-Gentil. Drużyna swoje mecze rozgrywa na Stade Pierre Claver Divounguy.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Gabonu: 1 raz
 2009

 Puchar Gabonu: 2 razy
 1978, 1979

Obecny skład

Linki zewnętrzne 
 O klubie 
  

Gabońskie kluby piłkarskie
Port-Gentil
Kluby piłkarskie założone w 1962